sarniak (Sarcodon) – rodzaj grzyba z rodziny kolcownicowatych (Bankeracea)
3 miejscowości w Polsce:
 Sarniak – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
 Sarniak – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Bytów
 Sarniak – część miasta Czarne w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Czarne